Penola kan syfta på följande:

 Penola (djur), ett släkte insekter
 Penola (ort), en ort i South Australia, Australien
 Penola (strömfåra), ett sund i Antarktis